Swaraj ist:

 ein Begriff aus der indischen Unabhängigkeitsbewegung gegen die britische Kolonialherrschaft mit der Bedeutung „Selbstregierung“ bzw. „(administrative) Selbstbestimmung“
 der Markenname des indischen Traktorenherstellers Punjab Tractors
 Namensbestandteil des früheren Nutzfahrzeugherstellers Swaraj Mazda
 Sushma Swaraj (1952–2019), indische Politikerin
 Swaraj (Film), ein Hindi-Film von Anwar Jamal aus dem Jahr 2002